Franz Alt – giornalista tedesco
 Franz Alt – pittore austriaco